A 2023-as magyar amerikaifutball-bajnokság a tizenkilencedik férfi amerikaifutball-bajnokság, melyet a Magyar Amerikai Futball Szövetség írt ki három osztályban. A legmagasabb osztály a Hungarian Football League (HFL), mely 2023. április 1-jén vette kezdetét.

HFL
A bajnoki rendszer átalakításra került, és csak 2 csoportban kerülnek megrendezésre a küzdelmek, így a kiemelt bajnokság (HFL) kivételesen 9 résztvevővel indult: Borsod Bobcats (a Miskolc Steelers és a Miskolc Renegades fúziójából), Budapest Cowbells, Budapest Titans, Budapest Wolves, Guardians, Szombathely Crushers, Tatabánya Mustangs, Újpest Bulldogs és FD Rangers (a címvédő Fehérvár Enthroners és a VSD Rangers közös csapata). A bajnokság a korábbi Divízió I szabályai szerint került megrendezésre.  Az alapszakaszban minden csapat 6 mérkőzést játszik, ahonnan az első két helyezett az elődöntőbe, a 3-6. helyezettek a wild card körbe jutottak.

A bajnokság mérkőzései televízióban nem kerültek közvetítésre, de minden mérkőzést többkamerás YouTube-streamen adott a szövetség HFL TV nevű csatornája.

Alapszakasz

Rájátszás

Divízió I
A másodosztályú bajnokság (Divízió I.) 10 csapat részvételével zajlott:
a 2022-es HFL-ből a Győr Sharks,
a 2022-es Divízió I-ből a Budapest Cowbells 2, a DEAC Gladiators,
a 2022-es Divízió II-ből a Budapest Wolves 2, a Dabas Sparks, a Diósd Saints, a Wolverines, a Levelek Spartans, a Pécs Legioners és a Hippos (Oroszlány Bears és Kaposvár Hornets közös csapata).
A 10 csapat 5-5 mérkőzést játszik az alapszakaszban. A rájátszásba a keleti és a nyugati csoport legjobb 3-3 csapata kerül be, ahonnan a két első helyezett az elődöntőbe, a két 2-3. helyezett a wild card körbe jut. A bajnokság szabályai a korábbi Divízió II szabályait követik.

Alapszakasz

Keleti csoport

Nyugati csoport

Rájátszás

Jegyzetek

További információk 

Amerikai futball Magyarországon
magyar amerikaifutball-bajnokság